Voorhees ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Stewart Voorhees (1853–1909), US-amerikanischer Politiker
 Daniel W. Voorhees (1827–1897), US-amerikanischer Politiker
 Debi Sue Voorhees (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin
 Donald S. Voorhees (1916–1989), US-amerikanischer Jurist
 Foster MacGowan Voorhees (1856–1927), US-amerikanischer Politiker
 Tracy Voorhees (1890–1974), US-amerikanischer Armeeoffizier und Politiker

Voorhees bezeichnet außerdem:

 Jason Voorhees, die Hauptfigur in der Filmreihe Freitag der 13.
 Voorhees Township, eine Ortschaft im US-Bundesstaat New Jersey
 Voorhees College, eine Bildungseinrichtung im US-Bundesstaat South Carolina
 Voorhees (Band), eine englische Punkband

Siehe auch:
 Voorhis
 Voorhies